Люст — немецкая фамилия.

Известные носители:
  (род. 1956) — немецкий физик-теоретик.
 Люст, Раймар (1923—2020) — немецкий астрофизик.